

Введенка — селище міського типу, Харківська область, Чугуївський район
 Введенка — село, Одеська область, Саратський район

Введенка — село, Мендикаринський район, Костанайська область